Collegium Carolinum steht für folgende Einrichtungen:
 Collegium Carolinum (Braunschweig), eine 1745 in Braunschweig gegründete Bildungseinrichtung, Vorläufer der Technischen Universität Braunschweig
 Collegium Carolinum (Kassel), ehemalige wissenschaftliche Gesellschaft und Lehranstalt in Kassel, gegründet 1709
 Collegium Carolinum (Prag), historisches Hauptgebäude der Karls-Universität Prag
 Collegium Carolinum (Institut), eine nach dem Prager Gebäude benannte Forschungsstelle für die böhmischen Länder in München (Collegium Carolinum e. V.)
 Collegium Carolinum (Zürich), eine philosophisch-theologische Hochschule, Vorläufer der Universität Zürich